Діу () — острів в Аравійському морі, біля південного узбережжя півострова Катхіавар в Гуджараті, Індія.
 Діу () — місто в Індії, в окрузі Діу, союзна територія Дадра і Нагар-Хавелі і Даман і Діу.
 Діу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Діу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр